Lukula, Loukoula ou Lucula peut désigner :

Hydronymes 
 la Lukula, une rivière du Mayombe en République démocratique du Congo ;
 la Lukula, une rivière de la province du Bandundu en République démocratique du Congo ;
 la Lukula, une rivière du Kasaï-Oriental et du Kasaï-Occidental en République démocratique du Congo ;

Toponymes 

 Lukula, ville et chef-lieu du territoire de Lukula au Kongo central, en République démocratique du Congo ;
 le Lukula, un territoire du Bas-Congo de la République démocratique du Congo ;
 Lukula, commune de la ville de Lukula ;
 Lukula, commune de la ville de Lukula ;
 Lukula, commune de la ville de Tshimbulu ;
 Lucula, localité de la province de Cabinda en Angola.